Zoning steht für:
 Zoning (Film), ein Film aus dem Jahr 1986
 Zoning (Album), ein Album von Tangerine Dream aus dem Jahr 1996
 Zoning Resolution, eine Vorschrift für den Städtebau in den USA
 Zoning Resolution für New York City, die erste derartige Vorschrift für den Städtebau in den USA
 Zoning (Geologie), räumliche Verteilung von Erzparagnesen im Bereich einer postmagmatischen Erzlagerstätte